Syrjäjärvet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syrjäjärvet (sjöar, lat 65,68, long 29,87), 
 Syrjäjärvet (sjöar i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar